Roberto „Pupo” Moreno (ur. 11 lutego 1959 w Rio de Janeiro) – brazylijski kierowca wyścigowy, Mistrz międzynarodowej Formuły 3000, wystartował w 75 wyścigach Formuły 1. Występował również w amerykańskich seriach CART oraz Indy Racing League.

Zyskał sobie przydomek „Super Sub” (Super Zmiennik), ze względu na częste zastępowanie kontuzjowanych kierowców, niejednokrotnie osiągając bardzo dobre wyniki.

Kariera 

W 1982 roku miał okazję zadebiutować w Formule 1 w zespole Lotusa, zastępując Nigela Mansella (złamał nadgarstek) w Grand Prix Holandii. Nieprzygotowanemu kierowcy jednak nie udało się zakwalifikować do wyścigu na czym ucierpiała jego reputacja. Na następny start musiał poczekać do 1987 roku kiedy to pod koniec sezonu zastąpił Pascala Fabre w zespole AGS. W Grand Prix Australii zajął w wyścigu szóste miejsce zdobywając tym samym pierwszy w historii zespołu punkt w Formule 1.

W 1988 roku, w drugim pełnym sezonie startów w Formule 3000 zdobył tytuł mistrzowski. W 1989 roku został kierowcą testowym Ferrari i jednocześnie wystartował w zespole Coloni.

Starty w karierze

Starty w Indianapolis 500

Linki zewnętrzne 
 Roberto “Pupo” Moreno
 Roberto Moreno
 The World Championship drivers — Where are they now?

Urodzeni w 1959
Brazylijscy kierowcy 24h Le Mans
Brazylijscy kierowcy Champ Car
Kierowcy Indianapolis 500
Brazylijscy kierowcy IndyCar Series
Kierowcy Italian Touring Car Competition
Brazylijscy kierowcy Formuły 1
Brazylijscy kierowcy Formuły 3000
Ludzie związani z Rio de Janeiro
Brazylijscy kierowcy Brytyjskiej Formuły 3
Brazylijscy kierowcy Formuły 2
Brazylijscy kierowcy Europejskiej Formuły 3
Brazylijscy kierowcy Brytyjskiej Formuły Ford
Brazylijscy kierowcy Atlantic Championship
Brazylijscy kierowcy World Sportscar Championship
Brazylijscy kierowcy World Touring Car Championship
Brazylijscy kierowcy Stock Car Brasil
Kierowcy Benettona w Formule 1
Kierowcy Lotusa w Formule 1
Kierowcy Jordana w Formule 1
Kierowcy Forti w Formule 1
Kierowcy Minardi w Formule 1
Kierowcy Coloni w Formule 1
Kierowcy AGS w Formule 1
Kierowcy Andrei Mody w Formule 1
Kierowcy EuroBruna w Formule 1
Kierowcy Formuły Mondial
Kierowcy Australijskiej Formuły 1
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro